Suleyman Bey parfois appelé Suleyman Çelebi, frère aîné et rival de Mehmed  Çelebi (13??-1413) 
 Suleyman Çelebi dit Suleyman de Bursa, poète religieux musulman (1351-1422) 
 Suleyman Çelebi actuel président du DISK (Confédération des syndicats révolutionnaires de Turquie) en Turquie

Voir aussi
 Çelebi